War Horse (engl. für Schlachtross) steht für:

 War Horse, Originaltitel von Schicksalsgefährten, Roman von Michael Morpurgo aus dem Jahr 1982
 War Horse, Originaltitel von Gefährten (Theaterstück), Theaterstück aus dem Jahr 2007
 War Horse, Originaltitel von Gefährten (2011), Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 2011

Warhorse steht für:
 Warhorse, britische Rockband
 Warhorse (US-amerikanische Band), US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Warhorse Studios, ein tschechisches Studio für die Videospielentwicklung